La Grande Décharge se réfère à :

Hydronymes



Grande-Décharge, centre de villégiature d’Alma (Québec), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. Coordonnées: 46° 09' 43" Nord; 73° 01' 10" Ouest.
Fosse de la Grande Décharge, fosse à saumon de l'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 11' 48" Nord; 70° 14' 54" Ouest.
La Grande Décharge, plan d’eau d’Alma (ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 36' 52" Nord; 71° 41' 38" Ouest.
La Grande Décharge, rivière d’Alma (ville), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 32' 28" Nord; 71° 36' 54" Ouest.
Grande Décharge, ruisseau de Batiscan (municipalité), MRC Les Chenaux, Mauricie, Québec. Coordonnées: 46° 27' 08" Nord; 72° 16' 02" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Sainte-Sabine (Brome-Missisquoi) (municipalité), MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 13' 21" Nord; 73° 01' 43" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Nicolet (ville), MRC Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec, Québec. Coordonnées: 46° 08' 39" Nord; 72° 36' 00" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-François-du-Lac (municipalité), MRC Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec, Québec. Coordonnées: 46° 04' 36" Nord; 72° 54' 04" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Maskinongé (municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. Coordonnées: 46° 09' 43" Nord; 73° 01' 10" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Richelieu (Québec) (ville), Rouville (municipalité régionale de comté), Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 23' 05" Nord; 73° 15' 04" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-Jean-sur-Richelieu (ville), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 21' 45" Nord; 73° 16' 16" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-Jean-Baptiste (Québec) (municipalité), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées : 45° 30' 42" Nord; 73° 07' 34" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Belœil (Québec) (ville), MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 33' 26" Nord; 73° 15' 10" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Varennes (Québec) (ville), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 40' 10" Nord; 73° 25' 00" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-Bernard-de-Lacolle (municipalité), MRC Les Jardins-de-Napierville, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 02' 59" Nord; 73° 26' 31" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau d’Henryville (Québec) (municipalité), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 08' 23" Nord; 73° 10' 27" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Très-Saint-Sacrement (Québec) (municipalité de paroisse), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 09' 48" Nord; 73° 55' 26" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-Félicien (Québec) (ville), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 41' 58" Nord; 72° 35' 29" Ouest.
La Grande Décharge, ruisseau de Saint-Félicien (Québec) (ville), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 48° 43' 35" Nord; 72° 24' 46" Ouest.
Lac de la Grande Décharge, plan d’eau de Baie-Trinité (municipalité de village), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées: 49° 33' 10" Nord; 67° 25' 39" Ouest.
Grande décharge Mailloux, ruisseau de Saint-Cyprien-de-Napierville (municipalité), MRC Les Jardins-de-Napierville, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 12' 00" Nord; 73° 23' 56" Ouest.
Grande décharge O'Connor, ruisseau de Lacolle (municipalité), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 04' 33" Nord; 73° 22' 50" Ouest.
Grande décharge de la Terre Noire, ruisseau de Saint-Cyprien-de-Napierville (municipalité), MRC Les Jardins-de-Napierville, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 08' 52" Nord; 73° 25' 18" Ouest.
Grande décharge des Terres Noires, ruisseau de Sainte-Angèle-de-Monnoir (municipalité), MRC de Rouville (municipalité régionale de comté) Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 22' 27" Nord; 73° 08' 22" Ouest.
Grande décharge Thiersant, ruisseau de Saint-Robert (Québec) (municipalité), MRC Pierre-De Saurel, Montérégie, Québec. Coordonnées: 45° 59' 13" Nord; 72° 56' 42" Ouest.